Гуджа Гéоргиевич Рухаиа (22 июля 1987, Батуми, Грузинская ССР, СССР) — грузинский и российский футболист, полузащитник.

Карьера 
В восьмилетнем возрасте начал заниматься в детско-юношеской спортивной школе в родном Батуми у Вовы Цагарели. После чего был замечен и подписал свой первый профессиональный контракт с местным «Динамо». Затем выступал за клуб второй лиги грузинского первенства «Казбеги». Продолжил карьеру в клубе Второго российского дивизиона, в «Автодоре» из Владикавказа. Во время пребывания в «Автодоре» получил российское гражданство.

В начале 2005 года получил предложение от «Черноморца» и перебрался в Новороссийск. В сезоне 2005 года провёл за «Черноморец» 14 матчей в первенстве, добившись с клубом победы в соревнованиях среди любительских клубов и права выступать во Втором дивизионе на следующий сезон. В сезоне-2006 провёл за «Черноморец» 25 встреч. В 2007 году перешёл в ставропольское «Динамо», за которое выступал во Втором дивизионе. В 2008 году перешёл в стан сочинской «Жемчужины», а после расформирования клуба был заявлен за «Спартак-Нальчик». Дебютировал за нальчикский клуб 7 августа 2011 года в игре против «Рубина». Первый гол за «Спартак» забил 7 мая 2012 года на 14-й минуте матча 43-го тура против «Томи». 17 июня 2013 года появилась информация о переходе Рухаиа в екатеринбуржский «Урал», но клубы не смогли договориться по трансферу игрока, и Рухаиа остался в Нальчике.

Достижения 
 Победитель первенства России среди любителей: 2005
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2012/13
 Победитель зоны «Юг» Второго дивизиона: 2009
 Чемпион Грузии: 2019
 Серебряный призёр чемпионата Грузии: 2018

Личная жизнь 
Жена Нато. 26 июня 2013 года родилась дочь.

Статистика выступлений 

* Уровень лиги в системе лиг** Квалификация Лиги Европы*** Кубок ФНЛ

Примечания 

Футболисты Грузии
Футболисты России
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Натурализованные граждане России